Die Försterbuben bezeichnet

 Die Försterbuben (Roman), einen Roman von Peter Rosegger aus dem Jahr 1907
 Die Försterbuben (1955), einen Heimatfilm aus dem Jahr 1955
 Die Försterbuben (1984), einen Fernsehfilm aus dem Jahr 1984 von Peter Patzak